Toponímia:
 Mitchell (Anglaterra), localitat anglesa de Cornualla
 Mitchell (Dakota del Sud), localitat estatunidenca de Dakota del Sud
 Mitchell (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Mitchell (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Mitchell (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Mitchell (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Mitchell (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Mitchell (Oregon), localitat estatunidenca d'Oregon
 Biografies:
 Elizabeth Mitchell, actriu estatunidenca coneguda pel seu paper a la sèrie Lost
 Joni Mitchell, cantant i pintora canadenca
 Margaret Mitchell, escriptora estatunidenca, autora de la novel·la Allò que el vent s'endugué
 Peter D. Mitchell, bioquímic anglès, Premi Nobel de Química l'any 1978
 Thomas Mitchell, actor estatunidenc
 Joan Mitchell, pintora-artista estatunidenca de la "segona generació" de l' expressionisme abstracte.
 Miscel·lània:
 Mitchell (pel·lícula), pel·lícula d'acció dirigida per Joe Don Baker (1975)